Тази таблица е частичен списък на обектите с човешки произход на повърхността на Марс. Повечето от тях вече не функционират, след като са изпълнили целта си, но марсоходите Спирит и Опъртюнити са все още активни и изпращат информация. В списъка не фигурират малки обекти, като парашути и топлинни щитове.

Бележки 
1 Космическият апарат достига повърхността на Марс, но след това се губи контакт с него.
2 Космическият апарат достига повърхността на Марс, но връзката се губи 25 секунди по-късно.
3 Апаратът най-вероятно се е разбил на парчета, които са останали на повърхността на планетата.
4 Активен марсоход към септември 2009 г.

 Предполага се, че британския апарат Бийгъл 2 може и да е достигнал със сблъсък повърхността на Марс, като може би части от него са достигнали планетата. Съществуват предположения, че може да е отблъснат от атмосферата на Марс или дори да е пропуснал планетата. Бил е насочен към Isidis Planitia с координати 10.6° N - 270° W и е имал тегло от 69 (kg), но няма данни дали е достигнал повърхността.

Вижте също 
 Списък на обекти с човешки произход на извънземни повърхности
 Изследване на Марс
 Хронология на изследване на планетите
 Живот на Марс

Мисии до Марс
Списъци